Matarazzo ist ein italienischer Familienname, ursprünglich aus Sizilien. Er leitet sich vom sizilianischen Wort „Matarazzu“ für Matratze ab, das auf das arabische Wort „Matrah“ (Bodenkissen) zurückgeht.

Folgende Personen tragen ihn:
 Antonello Matarazzo (* 1962), italienischer Künstler
 Ciccillo Matarazzo (1898–1977), italienisch-brasilianischer Industrieller und Kunstmäzen
 Francesco Matarazzo (1854–1937), italienischer Graf und Industrieller
 Gaten Matarazzo (* 2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Heather Matarazzo (* 1982), US-amerikanische  Schauspielerin
 Mike Matarazzo († 2014), US-amerikanischer Bodybuilder
 Neal Matarazzo (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Pellegrino Matarazzo (* 1977), amerikanisch-italienischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Raffaello Matarazzo (1909–1966), italienischer Schauspieler und Regisseur

Matarazzo bezeichnet:
 (9111) Matarazzo, Asteroid
 Ermelino Matarazzo, Stadtbezirk von São Paulo in Brasilien